Conny van Rietschoten (1926-2013), een Nederlandse zeezeiler
 Conny van Rietschoten Trofee, een Nederlandse zeilprijs
 Jan Jacob van Rietschoten (1921-1944), een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 RH Marine, opgericht als Van Rietschoten, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in elektrotechnische systeemintegratie

Achternaam